Águas Belas (Pernambuco), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco
Águas Belas (Ferreira do Zêzere), een plaats in de Portugese gemeente Ferreira do Zêzere
Águas Belas (Sabugal), een plaats in de Portugese gemeente Sabugal